Il singolare del torneo di tennis Andorra Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Rădulescu che ha battuto in finale Kenneth Carlsen 4-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (primo turno)
 Jordi Burillo (semifinali)
 Cédric Pioline (quarti di finale)
 Carlos Moyá (primo turno)

 Kenneth Carlsen (finale)
 Tomás Carbonell (secondo turno)
 Frederik Fetterlein (primo turno)
 Vince Spadea (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1995